Por Montevideo pueden entenderse los siguientes conceptos:

Geográficos 
 Montevideo, ciudad capital del Uruguay.
 Departamento de Montevideo, departamento que incluye a la ciudad anterior.
 Área Metropolitana de Montevideo, conglomerado urbano que incluye localidades cercanas.
 Cerro de Montevideo, cerro de la ciudad homónima.
 Cerro Montevideo, cerro de las Islas Malvinas.
 Bahía de Montevideo.
 Montevideo (Estados Unidos), localidad de Minnesota en Estados Unidos.
 Distrito de Montevideo, en la provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, Perú.
 Montevideo Chico, localidad uruguaya del departamento de Tacuarembó.

Políticos 
 Jefe Político y de Policía de Montevideo, antiguo cargo político.
 Intendencia Municipal de Montevideo.

Deportivos 
 Copa Montevideo, torneo extinto de fútbol.
 Montevideo Basket Ball Club club de básquetbol.
 Montevideo Bulldogs, antiguo club de fútbol americano.
 Montevideo City Torque, club de fútbol.
 Montevideo Cricket Club, club de rugby.
 Montevideo Rowing Club, club de remo.
 Montevideo Wanderers Fútbol Club, club de fútbol.
 Torneo de Montevideo, torneo extinto de tenis.
 Gran Premio Montevideo, carrera de caballos de Argentina.

Comercio y transportes 
 Correo Ultramarino La Coruña - Montevideo.
 Puerto de Montevideo, principal puerto del país.
 Bolsa de Montevideo, bolsa de valores de Montevideo.
 Montevideo Shopping.
 World Trade Center Montevideo.

Históricos 
 Gobernación de Montevideo, territorio del Virreinato del Río de la Plata.

Internacionales 
 Convención de Montevideo, tratado internacional firmado por países americanos en 1933. 
 Tratado de Montevideo de 1960 que crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).
 Tratado de Montevideo de 1980 que institucionaliza la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
 Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

Culturales 
 Das Haus in Montevideo, comedia escrita por Curt Goetz en 1945. 
 Das Haus in Montevideo, película de 1951 dirigida por Curt Goetz. 
 Das Haus in Montevideo, película de 1963 dirigida por Helmut Käutner. 
 Montevideo Comics, exposición anual de historietas.
 Montevideo, ¡Dios te Bendiga!, película serbia de 2010 dirigida por Dragan Bjelogrlić.
 Montevideo, grupo de música pop de Sevilla (España).
 Universidad de Montevideo (desambiguación).
 Montevideo Agoniza, primer disco de la banda uruguaya de rock Traidores.

Arquitectónicos 
 Montevideo (rascacielos), rascacielos de Mecanoo en Róterdam.

Astronómicos 
 (6252) Montevideo, asteroide descubierto en 1992, en el observatorio chileno de La Silla.